Op het tennistoernooi van Wimbledon in 1976 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 23 juni tot en met 3 juli 1976.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Ann Kiyomura en Kazuko Sawamatsu had de laatste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Kiyomura speelde samen met Mona Guerrant – zij bereikten de derde ronde.

Het als tweede geplaatste duo Chris Evert en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Billie Jean King en Betty Stöve in drie sets. Het was hun zevende gezamen­lijke titel, de tweede op de grandslamtoernooien. De Amerikaanse Evert had daar­naast elf eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Tsjecho-Slowaakse Navrátilová vier.

Het Belgische team Michèle Gurdal en Monique Van Haver strandde in de eerste ronde.

Behalve Stöve hadden zich nog twee Nederlandse deelneemsters ingeschreven: Elly Vessies-Appel en Tine Zwaan – zij hadden een vrijstelling voor de eerste ronde, maar lieten voor hun tweede­ronde­partij verstek gaan.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1976